Ельпідія Каррілльо (;  16 серпня 1961, Паракуаро, Мексика) — мексиканська акторка, режисерка, сценаристка, продюсерка.

Вибіркова фільмографія 
 Синій Жук (2023)
 Співоча пташка (2020)
 Нешвілл (телесеріал, 2014—2015)
 Сім душ (2008)
 Tortilla Heaven (2007) — номінація на премію ALMA
 Дев'ять життів (2005) — премія ALMA, премія «Бронзовий леопард» (Міжнародний кінофестиваль у Локарно), номінація на премію «Готем»
 Соляріс (2002)
 Хліб і троянди (2000) — премія ALMA, премія «Золотий орел» (Nosotros Golden Eagle Awards)
 Хижак 2 (1990)
 Хижак (1987)

Примітки 

Мексиканські акторки
Акторки XXI століття